El Museo Naval Torre del Oro (Sevilla), está ubicado dentro de la defensiva Torre del Oro, símbolo de la ciudad, a orillas del río Guadalquivir y junto a la plaza de toros de la Real Maestranza en Sevilla, España.

Historia 
Antes de ser museo, el monumento fue usado como capilla, almacén de pólvora, oficinas de capitanía del puerto, prisión, etc. El museo en sí fue creado por orden ministerial de 21 de marzo de 1936, siendo filial del Museo Naval de la Armada, pero por motivos de la Guerra Civil fue inaugurado en el año 1944, estando dividido en dos plantas de pequeñas dimensiones, la baja, de 85 m², y la primera, de 127 m², en total 623 m² entre los que se reparten todos los elementos que se muestran al visitante.

Contenido 
Entre sus objetos se pueden observar restos marinos fosilizados, mecanismos de artes náuticas, brújulas, mascarones de proa, cuadros y grabados con temática marina, cartas marinas antiguas, documentos históricos... tanto en paredes como en suelos.

Como resumen destacan en la planta baja: un cañón del , de estilo renacentista; anclas, planos del río realizados en el , todo de autores anónimos; también hay lozas de la Cartuja realizadas en el  y de estilo romántico, su autor fue el comerciante Marqués de Pickman (dueño de la fábrica de lozas de la Cartuja).

En la planta primera: una reproducción del primer mapamundi científico () de estilo renacentista y realizado por Diego Ribero; un mascarón de proa del  de estilo clasicista; banderas náuticas y vitrinas con maquetas de naos.

De entre las vitrinas que contienen estas interesantes maquetas de barcos cabe destacar especialmente un barco a vapor de pasajeros, el Real Fernando, de construcción española, que realizó su primer servicio el 16 de julio de 1817; otra maqueta a destacar es el yate Giralda, en el que navegarían el rey Alfonso XIII con don Juan de Borbón (abuelo y padre respectivamente del rey Juan Carlos I).

También enseña un poco de la historia naval de Sevilla, su río y la importancia que tuvo en tiempos del imperio español en las Indias y el paso dejado por marinos ilustres.

Visita 
Actualmente el precio de la visita es de 1,5 euros, siendo gratuita la entrada los lunes. Debido a su pequeño espacio el museo no puede ser visitado al mismo tiempo por un grupo numeroso de personas, limitándose a 50 personas por planta para así poder desenvolverse.

Galería de imágenes

Referencias

Bibliografía 
 , Ildefonso; , Melquíades (1992). Museo Marítimo Torre del Oro. Madrid. Editorial: Museo Naval, Servicio de Publicaciones de la Armada.

Enlaces externos 
 
 Sitio web oficial del Museo Marítimo Torre del Oro en Sevilla (vía Wayback Machine).

Naval, Sevilla
Naval Sevilla
El Arenal (Sevilla)
Museos de España inaugurados en 1944